Това е списъкът с епизоди на сериала „Теория за Големия взрив“ с оригиналните дати на излъчване в САЩ и България.

Дванайсетият и последен сезон започва на 24 септември 2018 г., а последните два епизода са излъчени наведнъж на 16 май 2019 г.

Сезон 1: 2007-2008

Сезон 2: 2008-2009

Сезон 3: 2009-2010

Сезон 4: 2010-2011

Сезон 5: 2011-2012

Сезон 6: 2012-2013

Сезон 7: 2013-2014

Сезон 8: 2014-2015

Сезон 9: 2015-2016

Сезон 10: 2016-2017

Сезон 11: 2017-2018

Сезон 12: 2018-2019

Източници 

Теория за Големия взрив